Donnerstein steht für:

 Donnerstein (Berg), ein Berg in Tirol
 eine veraltete, synonyme Bezeichnung für Meteorit
 Fossiler Haizahn
 Togogeld